Пиатти () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Пиатти, Альфредо (1822—1901) — итальянский композитор и виолончелист.
 Пиатти, Джироламо (; 1547—1591) — итальянский иезуит и писатель.
 Пиатти, Пиаттино (1441—1508) — итальянский военный и писатель.

См. также 
 Пьятти

Примечания